Dowty ist der Familienname folgender Personen
 David Dowty (David Roach Dowty, * 1945), US-amerikanischer Linguist
 George Dowty (1901–1975), britischer Industrieller und Erfinder